Rajd Włoch 2018 (15. Rally Italia Sardegna) – 15. Rajd Sardynii rozgrywany we Włoszech w dniach 7-10 czerwca. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3.

Rajd wygrał Belg Thierry Neuville, który zwycięstwo zapewnił sobie na ostatnim odcinku specjalnym, wygrywając go z Francuzem Sébastienem Ogierem (dotychczasowym liderem) o 1.5 sekundy, w całym rajdzie jego przewaga nad drugim Ogierem wyniosła zaledwie 0,7 sekundy. Trzecie miejsce zajął Fin Esapekka Lappi.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 49 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS20

Wyniki końcowe rajdu  
W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 7 rundach 
WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

Przypisy 

2018
Sardynia
2018 we Włoszech